Bjarne Hansen (1894–1915) válogatott norvég labdarúgó
 Bjarne Hansen (1929–2023) válogatott norvég labdarágó
 Bjarne Hansen (?–) dán művészeti vezető, festő, képregényszínező